Поланд има више значења:
 Поланд (Њујорк)
 Поланд (Охајо)